

Patronymes 
Bolchakov (masculin ; ) ou Bolchakova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Nikolaï Bolchakov (1977-), fondeur russe
 Sergueï Bolchakov (1988-), nageur russe
 Svetlana Bolchakova (1984-), athlète belge d'origine russe, spécialiste du triple saut

Patronyme russe